Thomas Smellie est un nom pouvant désigner:

 (1849-1925), homme politique canadien en Ontario
, ministre presbytérien australien en Australie-Méridionale

Voir aussi

Smellie, Thomas